Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie o nazwie Sierra Nevada Halfpipe. Kwalifikacje odbyły się 10 marca o 12:40. Z kolei finał odbył się 11 marca 2017 roku o 21:08. Złoty medal wywalczył Australijczyk Scotty James, który pokonał dwóch Szwajcarów: Iouriego Podladtchikova oraz Patricka Burgenera.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017